Fujishima peut désigner :
 Fujishima, une ville de la préfecture de Yamagata, au Japon ;
 , un chimiste ;
 Kōsuke Fujishima, un auteur de manga.